Гарре () — аргентинская фамилия. Известные носители:
 Гарре, Бенхамин (род. 2000) — аргентинский футболист.
 Гарре, Нильда (род. 1945) — аргентинский политический и государственный деятель.
 Гарре, Оскар (род. 1956) — аргентинский футболист.